Eternia – pianeta immaginario dell'universo Masters of the Universe
 Eternia – rapper canadese
 Eternia, Æternia o Ateria – gens romana, fra cui i Fontinales
 Tales of Eternia – videogioco di ruolo del 2000
 Tales of Eternia: The Animation – anime del 2000
 Tales of Eternia Online – videogioco MMORPG del 2006